Sątopy peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Sątopy, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Sątopy, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.